Poltavski (Batúrinskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Poltavski (Privolni), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Poltavski (Oktiabrski), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Poltavski (Razdólnoie), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia